Le nom Charles Bennett est porté par les personnes suivantes :
 Charles Bennett (1870–1949), athlète américain ;
 Charles Bennett (1889–1943), acteur américain né en Nouvelle-Zélande ;
 Charles Bennett (1899–1995), réalisateur et scénariste américain ;
 Charles H. Bennett (né en 1943), physicien américain ;
 Charles Bennett (né en 1956), astronome américain.

Voir aussi